Оттон I Рыжий (; ок. 1117 — ) — пфальцграф Баварии (Оттон V) в 1156—1180, герцог Баварии с 1180, старший сын пфальцграфа Оттона IV фон Виттельсбаха и Эйлики фон Петтендорф. За помощь, оказанную королю Фридриху I в итальянских войнах и против Генриха Льва, получил в 1180 году в ленное владение герцогство Баварское, став первым герцогом из династии Виттельсбахов, правившей в Баварии до 1918 года.

Биография 

Оттон происходил из знатного баварского рода Виттельсбахов, который выводил своё происхождению к баварскому герцогскому роду Луитпольдингов. Отец Оттона, Оттон IV, владел баварским графством Шейерн (с XII века — графство Виттельсбах). Владения рода располагались между Мангфаллталем и Кельхаймом, их центром при Оттоне V стал построенный им в начале XII века замок Виттельсбах, по которому род получил своё название. Кроме того, Оттон IV носил титул пфальцграфа Баварии.

Точный год рождения Оттона неизвестен. Исходя из того, что родители Оттона заключили брак около 1116 года, а также из того, что Оттон был старшим ребёнком в семье, предполагается, что он родился около 1117 года. Впервые в источниках он упомянут в 1129 году как ребёнок.

В 1147 году Оттон отправился вместе с отцом во Второй крестовый поход в составе армии короля Конрада III, из которого вернулся в 1149 году.

В 1150 году Оттон оскорбил епископа Фрайзинга Оттона, сводного брата короля Конрада III, за что в конце 1150 года папа отлучил его от церкви. В 1150 году Конрад осадил пфальцграфа Оттона IV и его сыновей в замке Кельхайм. В итоге пфальцграф был вынужден сдать замок, а одного из сыновей отдать в заложники. Предполагается, что этим сыном был Оттон.

В 1152 году умер король Конрад III, ему наследовал племянник, Фридрих I Барбаросса. Оттон оказался в близком окружении нового короля, став его одним из самых активных сторонников. В 1154—1155 годах Оттон участвовал в первом итальянском походе Фридриха, во время которого тот был коронован императорской короной. В 1155 году смелость, которую проявил Оттон, спасла жизнь императору, на которого в Веронском ущелье напали разбойники.

В 1156 году умер пфальцграф Оттон IV, в результате чего Оттон наследовал его владения и титул (под именем Оттон V).

Позже император использовал дипломатические способности Оттона. В 1157 году Оттон вместе с Райнальдом фон Дасселем был отправлен императорским легатом в Италию для того, чтобы подготовить новый итальянский поход Фридриха. В итоге легатам удалось найти в Италии союзников. В октябре 1157 года Оттон был уже в Германии и сопровождал императора в Безансон. В 1159 году Оттон возглавил императорское посольство в Рим, чтобы завязать контакты с его горожанами.

В последующие годы Оттон продолжал находиться в окружении императора. В 1179 году Оттон вместе с младшим братом Конрадом I, архиепископом Майнца, был снова послан императором в Италию с дипломатическим поручением.

В 1180 года император Фридрих лишил герцога Баварии и Саксонии Генриха Льва его владений. Его владения император разделил между своими преданными сторонниками. На рейхстаге в Альтенбурге в сентябре 1180 года Бавария, из которой была выделена в отдельное герцогство Штирия, была передана Оттону Виттельсбаху. Титул пфальцграфа Оттон передал своему младшему брату, Оттону VII.

Баварская знать недоброжелательно встретила нового герцога, в то время как духовенство его поддержало. Но к концу своего правления Оттону благодаря поддержке императора, духовенства и братьев Конрада и Оттона VII удалось укрепить свою власть в Баварии.

Оттон умер 11 июля 1183 года в Пфуллендорфе. Его старшие сыновья умерли рано, поэтому наследником младший сын Людвиг I Кельгеймский, которому в это время было всего 9 лет.

Брак и дети 

Жена: с ок. 1156/1158 Агнесса Лоонская (ум. 26 марта 1191), дочь Людвига I, графа Лооза и Рейнека, и Агнес Мецкой. Дети:
 Оттон (конец 1169 — 7 августа около 1178)
 София (ок. 1170 — 10 июля 1238); муж: с 1196 Герман I (ок. 1152 — 25 апреля 1217), ландграф Тюрингии
 Ульрих (ум. 29 мая)
 Эйлика (I) (ок. 1171 — 9 октября ок. 1200); муж: ранее 1178 Дитрих (ок. 1142 — 25 января около 1206), граф фон Вассенбург
 Агнес (ок. 1172 — 13 января ок. 1200); муж: Генрих (ум. 1170), граф фон Плайн
 Рихарда (ок. 1173 — 21 сентября 1231); муж: с ок. 1185 Оттон I (ум. 22 октября 1207), граф Гелдерна и Цутфена
 Людвиг I Кельгеймский (23 ноября 1173 — 14/15 сентября 1231), герцог Баварии с 1183
 Эйлика (II) (ок. 1176/1177 — ?); муж: с 1190 Адальберт III (ум. 15 февраля 1214), граф фон Диллинген
 Елизавета (ок. 1178/1179 — ок. 1189/1190); муж: Бертольд II (ум. 25 мая 1204), маркграф Вохбурга
 Матильда (ок. 1180 — после 19 марта 1231); муж: с 1209 Рапото II (1164 — 19 марта 1231), граф фон Ортенбург

Родословная

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Герцоги Баварии
Виттельсбахи
Пфальцграфы Баварии
Участники Второго крестового похода
Пфальцграфы Германии XII века
Герцоги Германии XII века